Kamil Kosowski (ur. 1977) – polski piłkarz
 Kamil Kosowski (ur. 1987) – polski hokeista